You Don’t Love Me steht für:

 You Don’t Love Me (True), ein Lied von Louis Cottrell junior mit Don Albert und Lloyd Glenn
 You Don’t Love Me (Willie-Cobbs-Lied), 1960
 You Don’t Love Me (The-Kooks-Lied), 2006
 You Don’t Love Me, ein Lied vom Album Tightrope der Sängerin Stephanie McIntosh
 You Don’t Love Me (No, No, No), ein Lied von Dawn Penn, 1994